Чемпионат Люксембурга по футболу 1938/1939 — 29-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1938/1939
Люксембург
Люксембург
1938 год в Люксембурге
1939 год в Люксембурге